Элбрик () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1978) — американская театральная актриса, номинант на премии «Тони» (2007) и «Драма Деск» (2007, 2010) за лучшую женскую роль второго плана, лауреат премии Theatre World (2007).
  (1908—1983) — американский дипломат, посол США в Португалии (1959—1963), Югославии (1964—1969) и Бразилии (1969—1970).